Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo-Holmenkollen były dziesiątymi, ostatnimi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje odbywały się w dniach 17 – 20 marca. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym.

Pierwszego dnia odbywały się sprinty. Wśród kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner przed Norweżką Torą Berger i Białorusinką Darją Domraczewą
. Wśród mężczyzn wygrał Niemiec Andreas Birnbacher przed Szwedem Björnem Ferrym i Niemcem Alexandrem Wolfem. Kolejnego dnia rozgrywano biegi na dochodzenie. Wśród kobiet wygrała Słowaczka Anastasija Kuźmina przed Białorusinką Darją Domraczewą i Niemką Andreą Henkel. Wśród mężczyzn wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed swoim rodakiem Tarjejem Bø i Francuzem Martinem Fourcade. Ostatniego dnia odbywały się biegi masowe. Wśród kobiet wygrała Białorusinka Darja Domraczewa przed Rosjankami Anną Bogalij-Titowiec i Olgą Zajcewą. Wśród mężczyzn wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen przed Rosjaninem Jewgienijem Ustiugowem i innym Norwegiem Ole Einarem Bjørndalenem.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty – 17.03.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 93 zawodników. Na starcie nie stawił się  Dominik Landertinger.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 82 zawodniczki. Na starcie nie pojawiły się  Éva Tófalvi,  Oksana Chwostenko i  Desisława Stojanowa, a biegu nie ukończyła  Katja Haller.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Biegi pościgowe – 19.03.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie nie pojawili się  Andreas Birnbacher,  Ole Einar Bjørndalen,  Andriej Makowiejew,  Maksim Maksimow oraz  Serhij Sedniew.
 
Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów przystąpiło 60 najlepszych zawodniczek w sprincie. Na starcie nie pojawiły się  Magdalena Neuner,  Tadeja Brankovič-Likozar i  Natalja Burdyga, a biegu nie ukończyły  Jekatierina Winogradowa,  Wałentyna Semerenko i  Marine Bolliet.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 20.03.2011

Mężczyźni 

W biegu masowym wzięło udział 30 pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej. Wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

W biegu masowym wzięło udział 30 pierwszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej. Wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki:

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011